Дага — вид кинджала

Топонім 

 Дага (Дагана) — місто в Бутані
 Дага (Дагана) — дзонгхаг Бутану
 Дага — острів на озері Тана

Див. також 
 Даг